Fjodorovka – település Oroszországban, az Asztrahanyi területen 
 Fjodorovka – település Oroszországban, Baskíria Blagovescsenszki járásában
 Fjodorovka – település Oroszországban, Baskíria Fjodorovkai járásában
 Fjodorovka – település Oroszországban, Baskíria Hajbullinai járásában